

Населені пункти та їхні частини

 Більсько — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Більсько — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Більсько — частина села Хоєнець-Кольонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки